Хайнке — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хайнке, Харальд (1955) — немецкий дзюдоист.
 Хайнке, Эрнст (1931—2015) — американский гребец-байдарочник немецкого происхождения.